Сапо́жников — русская фамилия.

Известные носители 

 Сапожников, Абрам Самуилович (1923—1998) — Герой Советского Союза.
 Сапожников, Адольф Иосифович (1937—2015) — советский и российский изобретатель и преподаватель.
 
 
 
 Сапожников, Валентин Иванович (1926—1996) — советский дипломат, правовед, профессор.
 Сапожников, Василий Васильевич (1861—1924) — русский ботаник и географ.
 
 Сапожников, Геннадий Игнатьевич (1933—2004) — чувашский биолог.
 
 Сапожников, Давид Иосифович (1911—1983) — советский физиолог растений, эволюционист, первооткрыватель виолоксантинового цикла.
 Сапожников, Дмитрий Иванович (1857—1900) — русский писатель, историк.
 Сапожников, Дмитрий Гаврилович (1909—2008) — советский геолог.
 Сапожников, Иван Дмитриевич (1831—1909) — генерал от инфантерии.
 Сапожников, Игорь Викторович (род. 1954) — советский и украинский историк и археолог.
 Сапожников, Иларий Николаевич (род. 1929) — российский учёный, конструктор, лауреат Ленинской премии.
 
 
 Сапожников, Николай Иванович (род. 1949) — депутат Государственной думы от фракции КПРФ.
 Сапожников, Николай Петрович (1913—1985) — металлург, Герой Социалистического Труда.
 
 Сапожников, Роман Ехиллович (1903—1987) — советский виолончелист, методист и музыкальный педагог.
 
 
 Сапожников, Фёдор Васильевич (1910—2008) — заместитель Министра энергетики и электрификации СССР (1962—1986).
 

 Сапожникова, Галина Михайловна (1964) — журналист-расследователь, публицист, писатель.
 Сапожникова, Надежда Михайловна (1877—1942) — русская художница и меценат.
 Сапожникова, Софья Львовна (1919—2006) — режиссёр, театральный критик.

См. также 
 А. и В. Сапожниковы — торгово-промышленный дом в Москве (1837—1919)

Примечания